Théophile – variante francese del nome Teofilo
 Steeve Théophile – calciatore francese